

Localidades

 Four Corners, região do oeste do país, onde se encontram quatro estados: Utah, Colorado, Novo México e Arizona.
 Four Corners (Califórnia)
 Four Corners (Montana)
 Four Corners (Oregon)
 Four Corners (Texas)
 Four Corners (Wyoming)

 Four Corners, região no centro do Canadá onde se encontram Manitoba, Saskatchewan, Territórios do Noroeste e Nunavut.
Desambiguação